Friggieri ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Friggieri (* 1946), maltesischer Professor für Philosophie
 Oliver Friggieri (1947–2020), maltesischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Ruggieru Friggieri (1886–1925), maltesischer Fußballspieler